Аксёновы:

 Аксёновы — титулованные российские дворянские роды.
 Аксёновы — коми-пермяцкий род, потомки племенных князей-оксов.
 Аксёновы — семья предпринимателей, потомственные почётные граждане.